Pirulito - em inglês, lollipop
Ou ainda:
Android Lollipop

Música
Lollipop (canção de Snoop Dogg)
Lollipop (canção de Mika)
Lollipop (canção de Lil Wayne)
Lollipop (canção de Big Bang e 2NE1)
Lollipop (canção de f(x))

Desambiguação